Чемпіонат Ірландії з футболу 2011 — 91-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона здобув Шемрок Роверс.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Деррі Сіті був недопущений до єврокубків протягом наступних трьох років.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 

2011
Ірландія